Reis
Roberto II de França — também chamado Roberto, o Piedoso ou Roberto, o Sábio; rei dos Francos 
Roberto II da Escócia 

Outros nobres
Roberto II de Hesbaye — conde de Worms e de Oberrheingau 
Roberto de Évreux — arcebispo de Ruão  e conde de Évreux 
Roberto II da Normandia — conde de Maine  e duque da Normandia 
Roberto II da Flandres — também conhecido como Roberto de Jerusalém e Roberto, o Cruzado; conde da Flandres 
Roberto III de Loritello — também conhecido como Roberto II de Bassunvilla ou de Bassonville; o conde de Conversano  e de Loritello 
Roberto II de Harcourt — cognominado o Valente ou o Forte; barão de Harcourt e de detentor de muitos outros feudos 
Roberto II de Meulan — ou Roberto II de Beaumont; conde de Meulan 
Roberto II de Dreux — cognominado o Jovem; conde de Dreux  e conde de Braine 
Roberto II de Artois — o Bom e o Nobre; conde de Artois 
Roberto II, Duque da Borgonha — duque da Borgonha  e rei titular de Salonica  
Ruperto II, Eleitor Palatino do Reno — conde palatino e príncipe-bispo do Palatinato da Casa de Wittelsbach 
Roberto II de Genebra — conde de Genebra 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história